Bielsa peut faire référence à :
Bielsa, une municipalité espagnole
Rafael Bielsa, un homme politique argentin
Marcelo Bielsa, un entraineur de football argentin
José Bielsa, un auteur de bande dessinée espagnol